Alfred Thayer Mahan - um oficial da marinha dos Estados Unidos da América.
Art Mahan - um jogador de basquete norte-americano.
Walter Mahan - um jogador de futebol americano estadunidense que foi campeão da Temporada de 1926 da National Football League. 
Desambiguações de sobrenomes